Никола́й Алексе́евич Абра́мов:
 Абрамов, Николай Алексеевич (1812—1870) — историк и географ.
 Абрамов, Николай Алексеевич (1930—1999) — русский советский живописец и педагог.